Barracas kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Barracas (udde),

Spanien 

 Barracas (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Barracas (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar